Jméno a příjmení Josef Zajíc má více nositelů:

 Josef Zajíc (lední hokejista) (* 1968) – český lední hokejista, útočník
 Josef Zajíc (politik) (1892–1984) – československý politik za agrárníky
 Josef Zajíc (geolog) (1924–2013) – český stavební geolog, autor učebnic